Lophopetalum är ett släkte av benvedsväxter. Lophopetalum ingår i familjen Celastraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Lophopetalum